

Patronymes 
Afanassiev (masculin ; ) ou Afanassieva (féminin ; ), parfois francisé en Afanassieff (transcription désuète), est un patronyme russe.

Afanassieff 
 Jean Afanassieff (1953-2015), alpiniste et réalisateur français
 Nicolas Afanassieff (1893-1966), théologien orthodoxe

Afanassiev 
 Nicolas Afanassiev (1821-1898), violoniste, chef d'orchestre et compositeur
 Alekseï Afanassiev (1850-1920), peintre, illustrateur  
 Alexandre Afanassiev (1826-1871), collecteur et éditeur de contes populaires
 Boris Afanassiev (1913-1983), sportif soviétique
 Iouri Afanassiev (1934-2015), historien et homme politique russe
 Nikita Afanassiev (2000-), joueur d'échecs russe
 Sergueï Afanassiev (1988-), pilote automobile russe
 Valeri Afanassiev (1947-), pianiste russe
 Viktor Afanassiev (1948-), cosmonaute russe

Afanassieva 
 Ielena Afanassieva (1967-), athlète russe, spécialiste du 800 mètres
 Yelena Afanassieva (1975-), femme politique russe
 Ksenia Afanassieva (1991-), gymnaste russe
 Tatiana Afanassieva (1876-1964), mathématicienne russo-hollandaise

Patronyme russe